Nordby ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Nordby Tranholm (* 1979), dänischer Eishockeyspieler
 Bente Nordby (* 1974), norwegische Fußballspielerin
 Dordi Nordby (* 1964), norwegische Curlerin
 Heidi Nordby Lunde (* 1973), norwegische Politikerin

Nordby steht außerdem für
 Nordby (Fanø), Ort auf der dänischen Insel Fanø
 Nordby (Samsø), Ort auf der dänischen Insel Samsø
 Nordby Sogn (Samsø Kommune), ehemalige Kirchspielsgemeinde auf der dänischen Insel Samsø
 Nordby (Strömstad), Ort in der Gemeinde Strömstad, Schweden

Siehe auch:
 Norby
 Norrby
 Nørby